Henry může označovat:

 Henry (jméno) – křestní jméno, obdoba jména Heinrich či Jindřich
 Henry – fyzikální jednotka

příjmení osob
 Boris Henry (* 1973) – německý sportovec, atlet
 Clarence Henry (* 1937) – americký rhythm and bluesový zpěvák
 Émile Henry (1872–1894) – francouzský anarchista
 Jean-Michel Henry (* 1963) – francouzský sportovní šermíř
 Jodie Henryová (* 1983) – australská plavkyně
 Joe Henry (* 1960) – americký zpěvák, kytarista, hudební producent a skladatel
 John W. Henry (* 1949) – americký podnikatel a obchodník 
 Joseph Henry (1797–1878) – americký fyzik a vynálezce
 Ken Henry (1929–2009) – americký rychlobruslař
 Matthew Henry (1662–1714) – anglický komentátor Bible a presbyteriánský farář
 Michel Henry (1922–2002) – francouzský filozof a spisovatel
 O. Henry (William Sydney Porter; 1862–1910) – americký spisovatel 
 Patrick Henry (1736–1799) – americký politik, právník a plantážník
 Pierre Henry (1927–2017) – francouzský hudební skladatel
 Thierry Henry (* 1977) – francouzský fotbalista
 Tim Henry (* 1981) – americký basketbalista
 Vilém Heinz-Henry (1876–1946) – český sportovní novinář a fotbalový funkcionář
 William Henry – více různých osob

lidské sídlo
 Henry (Jižní Dakota)
 Henry (Mianus, Maryland)
 Henry (Tennessee) 
 Henry (Franklin County, Virginie)
 Henry (Sussex County, Virginie)
 Henry County – 10 okresů v USA

jiný význam
 Henry (Komisař Rex) – pes, který ztvárnil titulní postavu seriálu Návrat komisaře Rexe
 Henry (komiks) – název komiksu
 Henry (vysavač) – značka vysavače
 Henry Grace à Dieu – anglická válečná loď z roku 1514
 henryovka – typ automatické pušky, ručnice 
 Lokomotiva Jawn Henry – americká parní turbínová lokomotiva

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení